Francja:
 Anet – gmina

Szwajcaria:
 Anet – francuska nazwa gminy Ins

Osoby:
 Claude Anet – francuski pisarz
 Henri Anet – szwajcarski polityk

Zobacz też:
 Anett
 Annet